Ramiro Corrales est un footballeur américain d'origine mexicaine, né le  à Salinas  ( Californie, États-Unis).

Clubs 
 1996 :  Crew de Columbus
 1996-1997 :  Clash de San José
 1998 :  Fusion de Miami
 1998 :  Project-40  
 1998-2000 :  MetroStars
 2001-2004 :   Earthquakes de San José
 2005-2006 :  Ham-Kam
 2007 :  SK Brann
 2008-2013 :  Earthquakes de San José

Palmarès 
 Major League Soccer : 2001 et 2003
 Championnat de Norvège : 2007

Statistiques

Références

Liens externes 
 

Joueur de soccer international américain
Joueur du Crew de Columbus
Joueur du Fusion de Miami
Joueur des Red Bulls de New York
Joueur du Hamarkameratene
Joueur du SK Brann
Joueur des Earthquakes de San José
Footballeur aux Jeux olympiques d'été de 2000
Naissance en mars 1977
Naissance à Salinas (Californie)